Florissant kan syfta på:

 Florissant, Colorado
 Florissant, Missouri

Se även 
 Florissant Fossil Beds nationalmonument